Piazza San Giovanni a Firenze
Piazza San Giovanni a Ragusa
Piazza San Giovanni a Roma
Piazza San Giovanni a Roviano nella città metropolitana di Roma
Piazza San Giovanni a Siena
Piazza San Giovanni a Termini Imerese nella città metropolitana di Palermo
Piazza San Giovanni a Torino
Piazza San Giovanni a Trieste